Almássy Károly (1913–1998) Kossuth-díjas agrármérnök, halászati mérnök, pedagógus
 Almássy Károly (1922) állatorvos